Emmenhausen bezeichnet:

 Emmenhausen (Bovenden), Ortsteil der Gemeinde Bovenden, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Emmenhausen (Waal), Ortsteil des Marktes Waal, Landkreis Ostallgäu, Bayern